Дзанга́ра () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дзангара, Джузеппе (1900—1933) — безработный каменщик, убийца мэра Чикаго Антона Чермака, совершил неудачное покушение на Франклина Рузвельта.
 Дзангара, Роберто — итальянский кёрлингист.